Juan Gallardo puede referirse a los siguientes hombres:

 Juan Gallardo (1940-1999), actor mexicano.
 Juan Gallardo (n.1959), cantante y músico español.
 Juan Gallardo Muñoz (1929-2013), escritor español.